Neila steht für:

 Neila (Burgos), eine Gemeinde in Spanien
 Titularbistum Neila, ein römisch-katholisches Bistum in der Levante